Der Rajon Krasnoperekopsk (ukrainisch / – ukrainisch offiziell seit dem 12. Mai 2016 Rajon Perekop/Перекопський район; russisch /, krimtatarisch Orkapi rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 31.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 1.231 km². Zu ihm gehören 38 Dörfer, die in 12 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im Norden der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Nordwesten an die Stadt Armjansk, im Norden an den Sywasch mit den dahinter in der Oblast Cherson liegenden Rajonen Kalantschak, Tschaplynka und Nowotrojizke, im Osten an den Rajon Dschankoj, im Süden an den Rajon Perwomajske, im Südwesten an den Rajon Rosdolne und Westen an das Schwarze Meer. Im Westen wird die namensgebende Stadt Krasnoperekopsk umschlossen, diese ist aber selbst kein Teil desselben.

Dörfer

Bevölkerung 

Zusammensetzung der Bevölkerung nach der Volkszählung 2001

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Krasnoperekopsk